|}

Die Bahnstrecke Kontiomäki–Taivalkoski ist eine in großen Teilen nach dem Zweiten Weltkrieg gebaute Nebenbahn in Finnland. Sie ist seit 2004 teilweise stillgelegt, lediglich zwischen Kontiomäki und dem Endbahnhof einer Zweigstrecke, Ämmänsaari, findet noch Güterverkehr statt.

Geschichte 
Bereits am 1. Dezember 1939 wurde der kleine Ort Hyrynsalmi an das finnische Eisenbahnnetz angeschlossen.

Während des Zweiten Weltkrieges entstand ab hier eine 750 mm-Schmalspurbahn, die nach Kuusamo führte. Der Bahnstrecke Hyrynsalmi–Kuusamo wurde mit dem Zurückweichen der deutschen Truppen 1944 wieder aufgegeben und 1954 die Gleise entfernt.

In den folgenden Jahren entstand unter Nutzung eines Teiles der ehemaligen Trasse bis Korvua die Strecke nach Taivalkoski. Am 1. November 1954 wurde Laaja erreicht, am 16. September 1955 Pesiökylä.

Von hier führt eine Zweigstrecke nach Ämmänsaari, einem Ortsteil von Suomussalmi. Am 15. November 1956 wurde die Strecke nach Kovajärvi eröffnet, am 15. November 1957 nach Vääkiö, am 15. Januar 1959 nach Leino, am 1. November 1959 nach Taivalniska und 1961 der Endbahnhof Taivalkoski erreicht.

Betrieb 
Die Strecke verfügt über keine elektronische Verkehrssteuerung. Die Verkehrskontrolle erfolgt von Oulu aus, die Fahraufträge werden per Funk erteilt.

Gesamtstrecke 
In den Wintersaisons 1988–90 wurde die Bahnstrecke vom Versuchszug „Winterrail“ befahren. Die Züge verkehrten zwei Mal pro Woche. 1991 waren die Züge „auf Bedarf“ gekennzeichnet und es gab keinen regulären Skiverkehr. Darauf hin wurde der Skiverkehr wegen mangelnder Auslastung eingestellt.

Kontiomäki–Ämmänsaari 
Auf diesem Streckenabschnitt findet nur Güterverkehr statt. Transportiert wird hauptsächlich Rohholz. Der werktägliche Güterzug fährt am Morgen von Kontiomäki nach Ämmänsaari und am Nachmittag wieder zurück. Fallweise wird die Strecke von Museumszügen befahren.

Pesiökylä–Taivalkoski 
2004 schloss die Finnische Staatseisenbahn die Strecke zwischen Pesiökylä und Taivalkoski für jeglichen Verkehr. Seither sind die Gleise ungenutzt.

Planungen 
Bereits 2007 wurden die 40 Bahnübergänge der noch betriebenen Güterzugstrecke untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass im Abschnitt Kontiomäki–Pesiökylä 33 Bahnübergänge und im Abschnitt Pesiökylä–Ämmänsaari sieben Straßenüberquerungen vorhanden sind. Zu diesem Zeitpunkt entsprachen rund die Hälfte der Übergänge nicht den aktuell geltenden Richtlinien hinsichtlich der Sichtmöglichkeiten des Fahrzeugverkehrs auf die Strecke. Ferner wurden Vorschläge über die Auflassung von Übergängen, Verbesserung der Straßenverhältnisse und notwendige Vegetationsarbeiten über einen Zeitraum von fünf Jahren gemacht.

2011 wurden Planungen für eine Wiedereröffnung der Strecke angestellt. Hintergrund waren die Förderungen aus der Mustavaara-Mine, eine der größten Fundstellen von Vanadium in Finnland. Die Mine wurde zwischen 1976 und 1985 betrieben und wegen des Überangebots an Vanadium auf dem Weltmarkt geschlossen. Eine neue Gesellschaft Mustavaaran Kaivos Oy wurde 2011 gegründet, die eine Wiedereröffnung 2016 plante. Neben Vanadium und Eisen sollte auch Titan gewonnen werden. Die Eröffnung der Erzgrube wurde jedoch nicht durchgeführt.

2019 wurden die Planungen wieder aufgegriffen. Nach einem Sachstandsbericht wurden bei zunehmender Tendenz 2018 0,49 Mio. Tonnen Holz zwischen Kontiomäki und Hyrynsalmi sowie 0,32 Mio. EUR. Tonnen zwischen Hyrynsalmi und Ämmänsaari befördert. Die Strecke befindet sich in einem schlechten technischen Zustand und muss für den Weiterbetrieb instandgesetzt werden. Auf dem etwa 90 km langen Abschnitt Kontiomäki–Pesiökylä–Ämmänsaari beträgt die Höchstgeschwindigkeit bei einem Achsgewicht von 200 kN etwa 40 bis 50 km/h. Dieses maximal zulässige Achsgewicht verhindert den Einsatz neuer energieeffizienter Diesellokomotiven. Die Strecke ist mit K30-Kurzschienen und Nagelbefestigung ausgestattet, der Unterbau besteht aus Kies, teilweise sogar Sand. Der Oberbau ist über 40 Jahre alt. Ladepunkte für das Rohholz sind Hyrynsalmi und Ämmänsaari.

Das Projekt umfasst den Wiederaufbau der Strecke, die Ausstattung mit entsprechender Sicherheitsausrüstung und die Herstellung von Bahnübergängen. Darüber hinaus ist für Pesiökylä eine neue Rohholzladestelle geplant. Es wird angenommen, dass nach der Renovierung das Volumen der Rundholztransporte deutlich wächst.

Für die Planung der Modernisierung des Abschnitts Kontiomäki–Pesiökylä (etwa 75 km) wurde im Sommer 2019 mit Messungen begonnen. Für diese Arbeiten sind keine Verwaltungspläne erforderlich. Die Planung und der Bau könnte schrittweise über einen Zeitraum von drei bis vier Jahren erfolgen. Die ersten Ergebnisse werden ab 2020 vorliegen.

Die Raumplanung für die Rohholzladestelle Pesiökylä sollte im Herbst 2019 abgeschlossen sein. Der Bau der Ladestelle würde etwa ein Jahr, die Vorbereitung und Genehmigung der Pläne etwa ein bis zwei Jahre dauern. Pläne für die Verbesserung der Bahnübergänge hätten ab 2019 erstellt werden können. Es gab jedoch keine Entscheidung, diese Pläne zu erstellen, denn die Umsetzung des Projekts erfordert eine gesonderte Finanzierungsentscheidung im Staatshaushalt.

Die vorläufige Kostenschätzung für die Instandsetzung einschließlich des neuen Verladebahnhofes von Pesiökylä beträgt 80 Mio. €.

Literatur 
Iltanen, Jussi: 29. Taivalkosken ja Vartiuksen radat, Radan varrella: Suomen rautatieliikennepaikat, S. 371, Karttakeskus, 2009, ISBN 978-951-593-214-3.

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Finnland